Pepersack ist
 der niederdeutsche Ausdruck für Pfeffersack
 der Familienname von:
 Hartmann Pepersack († 1385), Lübecker Bürgermeister des 14. Jahrhunderts
 der Beiname der westfälischen Familie von Hundem genannt Pepersack, die auf der Peperburg lebten
Siehe auch:
 Pfeffersack